Шарлотта Смит:
 Смит, Шарлотта (род. 1973) — американская баскетболистка и тренер.
 Смит, Шарлотта (род. 1973) — американская бейсболистка.
 Смит, Шарлотта (род. 1964) — английский диктор BBC Radio 4.
 Смит, Шарлотта (род. 1966) — датская крикетистка.
 Смит, Шарлотта (1840—1917) — американский реформатор и активист.
 Смит, Шарлотта (1851—1937) — британский историк.
 Смит, Шарлотта (1749—1806) — английский поэт и новелист.
 Лотти Пикфорд (урождённая Смит, Шарлотта, 1893—1936) — американская актриса, сестра Мэри Пикфорд.
 Шарлотта Хеннесси (по мужу Смит, Шарлотта, 1873—1928) — американская актриса, мать Мэри Пикфорд.